Джугели — имя собственное; распространено в виде фамилий (также Джугелия).
 Джугели, Валентин Константинович (1887—1924) — член Учредительного собрания Грузии
 Джугели, Иван (Мамука) Рамазович (род. 1969) — советский и грузинский футболист.
 Джугели, Медея Николаевна (1925—2016) — советская гимнастка.
 Джугели, Севериан Моисеевич (1876—1909) — журналист, социал-демократ, депутат Государственной думы.

 Джугелия, Адгур Заурович (род. 1985) — российский хоккеист.